Uhrmacherkunst steht für:
 die Kunst der Uhrmacher

Siehe auch:
 Meister der Uhrmacherkunst